Марсе́ло (), Марсе́лу () — имя, испанская и португальская форма латинского имени Марцелл. В итальянском схожее имя — Марчелло ().

Имя 
 Виейра, Марсело или просто Марсело (род. 1988) — бразильский футболист
 Силва, Марсело Жозе да или Марсело Силва (род. 1976) — бразильский футболист
 Гедес Фильо, Марсело Антонио или Марсело (род. 1987) — бразильский футболист
 Оливейра Феррейра, Марсело или Марсело Оливейра (род. 1987) — бразильский футболист
 Матиас да Силва, Марсело или Марсело (1991—2016) — бразильский футболист

Марселиньо 
Целый ряд бразильских футболистов по имени Марсело носили прозвище Марселиньо
 Марселиньо Кариока (род. 1971)
 Марселиньо Параиба
 Марселиньо Паулиста
 Родригес, Марселиньо
 Жил Фернандо, Марсело

Фамилия 
 Марсело, Рохелио (род. 1965) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 1992 года